UFC Fight Night: Gane vs. Volkov , также известный как UFC Fight Night 190 или UFC on ESPN+ 48 или UFC Vegas 30 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 26 июня 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей. В соглавном бою Таннер Бозер победил Овинса Сен-Прё нокаутом во втором раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в тяжёлом весе, в котором должны встретиться топовые бойцы - француз Сирил Ган (#3 рейтинга) и россиянин Александр Волков (#5 рейтинга).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в размере 50,000 долларов США:

 Лучший бой вечера: Тимур Валиев vs. Раони Барселус
 Выступление вечера: Кеннеди Нзечукву и Марчин Прахнё

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
29 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night